De pagina is gesplitst in drie aparte lijsten van plaatsen in centraal gecontroleerd Georgië en de twee de facto afscheidingsrepublieken Abchazië en Zuid-Ossetië die buiten Georgisch gezag staan. 

Georgië classificeert plaatsen in drie typen: stad (, kalaki), nederzetting met stedelijk karakter (, daba) en dorp (, sopeli). De status wordt bepaald aan de hand van de functie van de plaats in de gemeente, regio of het land en wordt niet gedicteerd door grootte. Zo zijn er dorpen die veel groter zijn dan de kleinste steden.

Abchazië 
Dit is een lijst van de grootste plaatsen van Abchazië. Data vanaf de jaren 1990 worden door Georgië betwist en niet erkend.

Zuid-Ossetië 
Dit is een lijst van de grootste plaatsen in Zuid-Ossetië. Alleen Tschinvali en Kvaisa hebben daadwerkelijk een stadsstatus. Daarnaast zijn er drie plaatsen gekwalificeerd als nederzetting met stedelijk karakter.

Tschinvali had in 2009 een scherpe daling tot naar schatting 17.000 inwoners als gevolg van de oorlog in 2008. De feitelijke Zuid-Osseetse bestuurlijke indeling is weergegeven, omdat Georgië geen gezag uitoefent over deze plaatsen. Wel zijn de Georgische namen weergegeven.

Plaats in Georgië
Georgië
Grootste